een Triple Alliantie, een verbond tussen drie staten
de Driebond (Groningen), een gebied bij de stad Groningen
de Driebond (waterschap), een vm. waterschap in Groningen
O.B.S. De Driebond, een basisschool in de gemeente Groningen
Driebond gesloten in 1428 door drie Azteekse stadstaten: Tenochtitlan, Texcoco en Tlacopan: Azteekse Driebond